La route nationale 175 peut désigner :

 Route nationale 175 en France
 Route nationale 175 en Norvège

Voir aussi